Дельсаль () — французская фамилия.

Известные носители:
 Дельсаль, Алексей Петрович (1830—1902) — генерал-майор, военный инженер, участник Крымской войны, заведующий Зимним дворцом.
 Дельсаль, Владимир Петрович (1844—1909) — генерал-лейтенант в отставке.
 Дельсаль, Пётр Алексеевич (1861—1930) — русский генерал, герой Первой мировой войны.